Села:
 Щаснівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Щаснівка — Хмельницька область, Волочиський район
 Щаснівка — Чернігівська область, Бобровицький район